Walburga, Walpurga – imię żeńskie
 Walburga, Walpurga – mniszka żyjąca w VIII wieku, święta
 noc Walpurgi
 Noc Walpurgii - powieść Gustava Meyrinka
 (256) Walpurga